Testorf steht für:
 Testorf (Testorf-Steinfort), Ortsteil der Gemeinde Testorf-Steinfort, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Testorf (Wangels), Ortsteil der Gemeinde Wangels, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 dort befindet sich das Gut Testorf
 Testorf (Weste), Ortsteil der Gemeinde Weste, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Testorf (Zarrentin am Schaalsee), Ortsteil der Stadt Zarrentin am Schaalsee, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Teesdorf
 Thesdorf
 Tesdorpf
 Testorferfelde